

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe
 Ruska Wieś – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kock
 Ruska Wieś – część wsi Iwanowice Włościańskie w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Ruska Wieś – część wsi Kępie Zaleszańskie w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Ruska Wieś – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Ruska Wieś – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo
 Ruska Wieś – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo

Inne 
 Ruska Wieś – dawna nazwa wsi Wybrzeże w woj. podkarpackim w gminie Dubiecko.
 Ruska Wieś – historyczna część Rzeszowa
 Ruska Wieś – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.